Trois comtés des États-Unis portent le nom de comté de Graham () :
le comté de Graham, situé dans l'État de l'Arizona ;
le comté de Graham, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
le comté de Graham, situé dans l'État du Kansas.